Бря́нська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР, на честь російського міста Брянськ.

Брянська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Брянська вулиця — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
Брянська вулиця — колишня назва вулиці Багатенька у місті Кам'янське.
Брянська вулиця — колишня назва вулиці Злагоди у місті Кривий Ріг.
Брянська вулиця — колишня назва вулиці Короля Данила у місті Кропивницький.
Брянська вулиця — колишня назва вулиці Якова Щоголева у місті Суми.
Брянська вулиця — колишня назва вулиці Івана Чендея у місті Чернівці.

Брянська вулиця — вулиця в місті Красноярськ.
 Брянська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Брянська вулиця — вулиця в місті Саратов.

Вулиці